Fort pode ser:

Fort Leavenworth
Red Fort
Fort Apache
Fort Monroe
Fort Bragg
Fort Myers
Fort Vancouver
Fort Minor
Charles Fort
Fort Frances
Fort McHenry
Fort Knox

Desambiguação